Дом Гинзбурга может означать:

 Небоскрёб Гинзбурга в Киеве (построен по заказу Льва Гинзбурга, уничтожен в 1941 г.)
 Дом Наркомфина в Москве (архитектор М. Я. Гинзбург)